Франнсен () — датская фамилия. Известные носители:

 Франнсен, Йон (1918—1996) — датский дирижёр.
 Франнсен, Йон (род. 1956) — датский композитор.

См. также 
 Франдсен